gemeente in de Filipijnse provincie Rizal: Tanay (Rizal)
gemeente in het Franse departement Côte-d'Or: Tanay (Côte-d'Or)